Toéssin (également orthographié Toessin ou Toécin) peut désigner :
 Toéssin, la localité située dans le département de Gomponsom au Burkina Faso
 Toéssin, la localité située dans le département de Mogtédo au Burkina Faso
 Toéssin, la localité située dans le département de Ouahigouya au Burkina Faso
 Toéssin ou Toécin, la localité située dans le département de Poura au Burkina Faso
 Toéssin, la localité située dans le département de Rollo au Burkina Faso
 Toéssin-Foulbé, la localité située dans le département de Rollo au Burkina Faso
 Toéssin, la localité située dans le département de Samba au Burkina Faso
 Toéssin, la localité située dans le département de Zimtenga au Burkina Faso
 Toéssin, la localité située dans le département de Zoungou au Burkina Faso

Homonymie de localités